Tossal Redó (Godall), cim dels municipis de Godall i Ulldecona (Montsià)
 Tossal Redó (Cubells), cim del municipi de Cubells (Noguera)
 Tossal Redó (Torrefeta i Florejacs), cim del municipi de Torrefeta i Florejacs (Segarra)
 Tossal Redó (Capçanes), cim del municipi de Capçanes (Priorat)
 Tossal Redó (Ossó de Sió), cim del municipi d'Ossó de Sió (Noguera)
 Tossal Redó (Tàrrega), cim del municipi de Tàrrega (Segarra)